Park City (Illinois)
 Park City (Kansas)
 Park City (Kentucky)
 Park City (Montana)
 Park City (Utah)
 Park City Mountain Resort, estació d'esquí a Park City (Utah, Estats Units)